«Le Freak» — песня американской группы Chic с их второго альбома C’est Chic (1978).

Песня также была выпущена отдельным синглом и достигла в США 1-х мест и в поп- (Billboard Hot 100), и в жанровом соульном  (Billboard Hot Soul Singles) чартах.

Сингл с этой песней до сих пор является самым продаваемым в истории лейбла Atlantic Records. Его продажи в мире превысили 13 миллионов экземпляров (из которых 2 миллиона в США).

Песня «Le Freak» в исполнении Chic входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Кроме того, в 2015 году оригинальный сингл группы Chic с этой песней (вышедший в 1978 году на лейбле Atlantic Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 

Синглы 1978 года
Синглы 1979 года
Песни 1978 года
Песни Chic
Композиции в стиле диско
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы Atlantic Records
Национальный реестр аудиозаписей
Песни, написанные Найлом Роджерсом
Песни, спродюсированные Найлом Роджерсом